Albe steht für:

 Albe, ein liturgisches Untergewand
 Albe (Fluss), ein Nebenfluss der Saar
 Plural von Alb, siehe Elfen

Familienname:
 Eduardo Albe (1900–??), argentinischer Leichtathlet
 Frank Albe (* 1964), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 George Friedrich von der Albe (1662–1717), deutscher Generalleutnant

Vorname:
 Albe Vidaković (1914–1964), kroatischer Pfarrer, Komponist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Albé, eine elsässische Gemeinde
 d’Albe (Begriffsklärung)